

Кеть — права притока Обі, тече територією Красноярського краю і Томської області.
 Мала Кеть — річка в Красноярському краї.

Кеть — село, громада округу Левіце, Нітранський край.